Achraf (en arabe : ) est le superlatif de l'adjectif arabe charif signifiant noble, d'ascendance illustre.
Ce qualificatif était en général associé aux descendants de Mahomet, comme pour souligner que la véritable noblesse est celle de la foi et de la spiritualité. Le prénom d'Achraf s'est répandu dans une grande partie du monde musulman, en particulier en Algérie et au Maroc. Étant donné leurs significations étymologiques ,  Achraf en même temps qu'Adalbert (du germanique adal, noble et bert, illustre), un évêque de Bohème qui, en 985, baptisa le futur roi saint Étienne de Hongrie. 

Il est fêté le 22 avril.

Définition 

Sont définies comme étant Achraf (Chérif), les descendants de la famille de Mahomet par le biais des Gens de la maison, communément appelé Ahl Al Baït.

L'Ahl Al Baït désigne les descendants directs de :
 Ali, Descendant des Hachémites,  Calife, Ancêtre des Imams Chiites et des Chérifs des La Mecque, cousin du Prophète ;
 Aqil, frère de Ali, Descendant des Hachémites, cousin du Prophète ;
 Al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib, descendant des Hachémites, Ancêtre des Califes Abbassides, oncle du Prophète ;
 Dja‘far at-Tayyār, descendant des Hachémites, cousin du Prophète.

En tant que descendants des Gens de la maison, ils ont droit au titre de Saÿed (monseigneur), Achraf-Cherif (Noble), Habib (Bien-aimé) ou encore Mirza (pour ceux qui descendent par voie maternelle). Ils sont dispensés d'aumône obligatoire.

Personnalités portant ce prénom

Art 
 Achraf Amiri, Belge illustrateur, critique de mode

Histoire 
 Al-Achraf Qânsûh Al-Ghûrî (1441-1516), sultan mamelouk
 Achraf, roi de Perse en 1725

Finance 
 Achraf Marwan (1944-2007), milliardaire égyptien, gendre du président Gamal Abdel Nasser

Sport 
 Achraf Hakimi (1998-), footballeur hispano-marocain
 Mohamed Achraf Khalfaoui (1980-), footballeur tunisien
 Achraf Ben Daoud, footballeur tunisien
 Achraf Tadili (1980-), athlète canadien d'origine marocaine
 Achraf Melligi, égyptien, quintuple champion d'Afrique de lutte
 Achraf Fraiji, tunisien, champion du monde de taekwondo à 11 ans
 Achraf Moukaddi, footballeur marocain Champion de la PESLeague
 Achraf Lazaar (1992-), footballeur maroc

Musique 
 Achraf Aarab, marocain, membre du groupe de rap Fnaïre

Scène 
 Achraf Marzouki, acteur marocain (a joué dans la série Lost : Les Disparus)

Affaires 
 Achraf Ahmad Djum’a al-Hadjudj, médecin palestinien condamné par la Libye dans l'Affaire des infirmières bulgares

Politique
Ashraf Ghani ancien  chef d'état de la république d'Afghanistan

Toponymie 
 la madrassa El-Achraf Barsbay, au Caire

Voir aussi 
 Liste de prénoms arabes

Prénom arabe